Sinergy steht für:
 Sinergy-Therapie, Behandlungsmethode zur Schmerzlinderung bei Rückenschmerzen; siehe Radiofrequenz-Neurotomie
 Sinergy, westschweizer Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme, Wasser, Internet-Provider) mit Sitz in Martigny
 Sinergy (Band), ehemalige Metal-Band aus Finnland

Siehe auch:
 Synergy